O Sport Lisboa e Cartaxo é um clube desportivo em que a principal modalidade é o futebol localizado na cidade do Cartaxo, distrito de Santarém, Portugal. O sítio oficial do Sport Lisboa e Cartaxo é https://www.sl-cartaxo.pt/pt/.

Futebol

Histórico em Futebol (inclui 07/08)

Classificações

História 

O clube foi fundado em 1935 e o seu presidente actual chama-se João Neves. O clube é a filial nº 11 do Sport Lisboa e Benfica, como se pode ver no emblema do clube.

Ligas 

Futebol
 2005 - 2006 - 1ª divisão distrital Associação de Futebol de Santarém (1º lugar, 78 pts), tendo desta forma ascendido à 3ª divisão nacional.

Estádio 

Estádio Municipal do Cartaxo

Marca do equipamento desportivo 

Joma

Estádio
Estádio Municipal do Cartaxo

Patrocínios 

Diversos 

Clubes de futebol do Cartaxo
Clubes de futebol fundados em 1935
Fundações em Portugal em 1935